Накат — может означать:

 Накат (устар.) — дорога, , шлях, тракт, .
  — холмы в районе округа Маюге и Восточного региона, в юго-восточной части страны, в 110 км к востоку от Кампалы, Уганда.
 Накат — ряд брёвен или толстых досок, настилаемый на балки, к которым пришиваются доски потолка, или служащий основанием пола (на него стелются половицы). Блиндаж покрывается тремя и более накатами.
 Накат — поперечные слеги на плотах, служащие для скрепления (продольных) брёвен.
 Накат (воен.) — передвижение орудия вперёд после отката его при выстреле.
 Накат (тех.) — механизм для наматывания бумаги в бумагоделательной машине.
 Накат (в игре на бильярде) — способ удара, при котором бита катится за ударенным шаром, в отличие от оттяжки.
 «Накат» — малый ракетный корабль.

См. также 

 Накатник

Примечания